Diego Dellasega (ur. 4 grudnia 1990 w Cavalese) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu US Dolomitica, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2010).

Na arenie międzynarodowej zadebiutował 17 września 2005 podczas zawodów FIS Cup w Predazzo. W 2009 był 39. na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, natomiast rok później w Hinterzarten zdobył brązowy medal. W konkursie Pucharu Świata zadebiutował 11 lutego 2009 na skoczni w Klingenthal, gdzie był 58. Najwyższą lokatę w zawodach tej rangi zajął niespełna rok później w Sapporo, gdzie uplasował się na 39. pozycji.

Jego największym sukcesem w Pucharze Kontynentalnym było zwycięstwo na skoczni Ōkurayama w Sapporo (9 stycznia 2010).

22 kwietnia 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Medalista letnich mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich.

Jest kuzynem Roberto Dellasegi.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Dellasegi na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Dellasegi na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Dellasegi na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1990
Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Cavalese